Legio XIIII è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:
Legio XIIII (Cesare)
Legio XIIII (Marco Antonio)
Legio XIIII Gemina

Pagine correlate
Elenco di legioni romane